Kup Radivoja Koraća je srbijanski nacionalni kup. Ime je dobio u čast Radivoja Koraća, bivšeg jugoslavenskog reprezentativca, koji je poginuo 1969. u prometnoj nesreći blizu Sarajeva. Kup je dobio ime na inicijativu Hemofarma, nakon što je FIBA ukinule istoimeno europsko klupsko natjecanje i nakon što je SR Jugoslavija promijenila ime u Srbija i Crna Gora. Nakon raspada Srbije i Crne Gore 2006., nacionalni kup Srbije nazvan je Kup Radivoja Koraća.

Završnice

Klubovi po uspješnosti 

 * označavaju kad je Kup Radivoja Koraća igran kao kup SR Jugoslavije / Srbije i Crne Gore

Najkorisniji igrači završnice kupa

Unutrašnje poveznice 
 Košarkaška liga Srbije
 Kup Crne Gore u košarci
 Kup SR Jugoslavije u košarci
 Prva liga Srbije i Crne Gore u košarci
 Kup Jugoslavije u košarci
 Kup Radivoja Koraća

Vanjske poveznice i izvori 
 Košarkaški savez Srbije - povijest Kupa SFRJ / SRJ / SiCG / Srbije 
 Naša Sinalko liga - povijest kupa, wayback arhiva

Košarka u Srbiji
Srbija